Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Langley en l'honneur de l'astronome Samuel Pierpont Langley :
 l', le premier porte-avions en service dans la marine américaine, converti à partir d'un charbonnier en 1922 ;
 l', un destroyer de classe Edsall renommé Hammann avant son lancement en 1942 ;
 l', un porte-avions léger de  lancé en 1943. En 1951 il est transféré à la marine française et renommé La Fayette.

Langley